XinXing Ductile Iron Pipes Co., Ltd — второй в мире производитель материалов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения и водоотведения (после Saint-Gobain PAM UK). Штаб-квартира компании расположена в Пекине.

История 
Компания основана в 1971 году. В первые время своего существования завод производил и поставлял стальную продукцию для нужд Китайской Народно-освободительной армии. В дальнейшем завод разросся до размеров концерна путём слияний и поглощений.

Собственники и руководство 
Основные владельцы компании:

Председатель совета директоров компании — Liu Mingzhong.

Деятельность 
XinXing Ductile Iron Pipes Co., Ltd. — второй в мире производитель материалов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения и водоотведения. Основные направления деятельности концерна — выпуск чугуна и стали, производство труб, фасонных частей и другой продукции, изготовление оборудования. Корпорация входит в число ключевых государственных предприятий КНР. В 1997 году концерн был зарегистрирован на Шеньчжэнской фондовой бирже с общим объёмом акций 621,5 миллиона. Ежегодные темпы роста общего объёма активов, доходов от продаж и прибыли в среднем составили 21,32 %, 31,13 % и 24,28 % соответственно.

В течение 10 лет концерн занимает первое место по объёмам производства труб из высокопрочного чугуна, по объёмам валютной выручки и доле рынка XinXing Ductile Iron Pipes Co., Ltd. входит в список ведущих предприятий Китая в течение 8 лет.
Концерн прошел сертификацию по системе менеджмента охраны труда и техники безопасности GB/T28001, по системе защиты окружающей среды ISO14001 и системе менеджмента качества ISO 9001.

В концерн входит 7 заводов по производству труб, общая производственная мощность которых достигает 1,5 млн тонн продукции в год.

Проекты и экспорт 
Ежегодный объём производства труб превышает 1,55 млн тонн, фитингов — 50 000 тонн. Продукция (около 40 % общего объёма) поставляется в 120 стран мира: Австралию, Великобританию, Аргентину, Египет, Индию, Испанию, Италию, Казахстан, КНДР, Новую Зеландию, Россию, Южную Корею и др.

В 2010 году выручка ХХ составила 12,37 млрд долларов (прирост — 38,1 %).

Трубы и фитинги производства заводов XinXing Ductile Iron Pipes Co., Ltd. применялись при строительстве инженерных сетей для большинства олимпийских объектов в Пекине. Кроме того, трубная продукция XinXing использовалась в проекте переброски вод реки Хуанхэ, в строительстве водовода для обеспечения водой района Цзяннин провинции Цзянсу.

Примечания

Источники 
 corporateinfotmation.com
 Официальный сайт компании
 Биржевые показатели компании на Google finance
 china.org.cn
 Карточка концерна на metaltorg.ru

Металлургические компании Китая
Компании Пекина